Професіональна футбольна група А 1961–62 — 38-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вдев'яте поспіль здобув ЦДНА.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ботев (Пловдив) взяв участь у Кубка володарів кубків 1962—1963 як володар Кубка Болгарії 1961—1962.

Позначення:

Результати

Перехідний турнір 

Позначення:

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1961–1962
Болгарія
Болгарія